Пјер Реније Стефано Казираги (; Монте Карло, 5. септембар 1987) је најмлађи син принцезе Каролине од Монака и италијанског бизнисмена и спортисте Стефана Казирагија. Тренутно је четврти у линији наследства моначанског престола, иза своје мајке Каролине, старијег брата Андрее и братанца Саше.

Детињство 
Казираги је рођен као Пјер Стефано Реније Казираги 5. септембраа 1987. у Болници принцезе Грејс у Монте Карлу, Монако. Његова мајка Каролина од Монака (рођена 1957) је најстарија кћи кнеза Ренија III од Монака и америчке глумице Грејс Кели, а отац Стефано Казираги (1960 — 1990) је био италијански бизнисмен и спортиста. Имена је добио по прадеди по мајци принцу Пјеру, војводи од Валентинуа, деди по мајци кнезу Ренију и оцу Стефану. Пре Казирагија, принцеза Каролина и Стефано Казираги добили су још двоје деце, Андреу (рођен 8. јуна 1984) и Шарлоту (рођена 3. августа 1986).

Казирагијев отац Стефано погинуо је 8. октобра 1990. у трци моторних чамаца у близини Монака, бранећи светску титулу у тој категорији. Сахрањен је неколико дана касније у Капели мира у Монаку. Каролина није знала како да деци саопшти да је њихов отац умро, те је ту одговорност на себе преузео кнез Реније. Он је тада шестогодишњем Андреи објаснио шта се десило; четворогодишња Шарлот и трогодишњи Пјер били су премали да би разумели. Како би заштитила своју децу од медијске пажње, Каролина се са њима преселила у Сен Реми у Прованси, а касније и у Париз.

Од 1990. до 1995, Каролина је била у вези са француским глумцем Венсаном Линдоном, који је у животима њене деце преузео оца. Године 1999. Казираги је добио очуха, када се његова мајка се удала за принца Ернста Аугуста од Хановера, свог дугогодишњег пријатеља. Исте године, 20. јула, рођена је његова полусестра Александра Улрике Марјам Виргинија. Овим браком Казираги је добио и два усвојена брата по очуху, Ернста Аугуста (рођеног 19. јула 1983) и Кристијана (рођеног 1. јуна 1985).

Образовање и каријера 
Казираги говори француски, енглески, италијански и немачки језик. Основну школу похађао је у Сен Ремију, а гимназију је завршио 2005. године у Паризу. Образовање је наставио на престижном Универзитету Бокони у Милану, на ком је дипломирао међународну економију и менаџмент.

Казираги је већински власник деоница у грађевинској фирми „-{Engeco S.A.M.}-“, коју је 1984. основао његов отац Стефано и на чијем је челу тренутно његов стриц Марко Казираги. Његово богатство се тренутно процењује на педесет милиона америчких долара.

Казираги се такође бави хуманитарним радом, углавном у оквиру хуманитарне организације -{AMADE}-, који је основала његова баба Грејс Кели, а чија је тренутна председница његова мајка Каролина. У мају 2010. Казираги и његов брат од тетке Луј Дикрије, син принцезе Стефани, учествовали су у хуманитарном фудбалском мечу као чланови Фудбалског клуба Монако.

Лични живот 
Казираги је од 2009. године у вези са Беатриче Боромео, италијанском новинарком аристократског порекла коју је упознао за време студирања на Универзитету Бокони у Милану. Боромео је била Казирагијева пратиља на венчању његовог ујака Алберта II, кнеза од Монака, и Шарлин Витсток одржаног 1. и 2. јула 2011.

У фебруару 2012, Казираги је на кратко био хоспитализован након учешћа у тучи у једном бару на Менхетну. И Казираги и власник клуба Адам Хок тужили су један другог за напад. Судски процес је обустављен годину дана касније, након што је Хок признао кривицу.

Породично стабло

Породица

Брат и сестра

Извори

Спољашње везе 

 Званична презентација кнежевске породице Монака
 Каролина од Монака на сајту кнежевске породице Монака

Рођени 1987.
Династија Грималди